Gölbaşı peut désigner :
 Gölbaşı est un chef-lieu de district de la province d'Ankara en Turquie
 Gölbaşı est un chef-lieu de district de la province d'Adıyaman en Turquie
 Gölbaşı est un village du district de Kestel dans la province turque de province de Bursa, qui donne son nom au barrage de Gölbaşı
 Le barrage de Gölbaşı coupe la rivière Aksu dans la province de Bursa
 Gölbaşı est une ville du district de Kale en Turquie